Самый выдающийся игрок баскетбольного турнира первого дивизиона NCAA (; турнир «Финал четырёх») выбирается американским информационно-новостным агентством Associated Press. Этот трофей для студентов был учреждён и впервые вручён Джимми Халлу из университета штата Огайо в сезоне 1938/39 годов, а для студенток — Дженис Лоуренс из Луизианского технологического университета в сезоне 1981/82 годов. Зачастую приз достаётся члену команды-победительницы. Последним игроком, завоевавшим этот титул, но не ставшим чемпионом в этом году, стал Хаким Оладжьювон в 1983 году, ну а единственной женщиной стала Дон Стэйли в 1991 году. Люк Хэнкок из Луисвиллского университета стал обладателем приза в 2013 году, несмотря на то, что не являлся игроком стартовой пятёрки. В 2018 году его достижение повторил Донте Дивинченцо из университета Вилланова.

Три раза лауреатом премии становились бронзовые призёры турнира: Хэл Лир в 1956 году, Арт Хейман в 1963 году и Билл Брэдли в 1965 году, а также один раз — игрок команды, даже не попавшей в тройку призёров, Джерри Чемберс в 1966 году, однако после 1981 года выбирать обладателя трофея среди игроков команд, игравших в матче за третье место перестали, потому что его просто не проводили. В 1971 году титул, присуждённый Ховарду Портеру, был объявлен недействительным из-за того, что ранее последний грубо нарушил правила NCAA, подписав контракт с профессиональным клубом «Питтсбург Кондорс», выступавшей в Американской баскетбольной ассоциации (АБА).

Всего пять игроков, Боб Кёрланд, Алекс Гроза, Джерри Лукас, Лью Алсиндор и Билл Уолтон, получали данную премию по два раза, причём лишь Алсиндор получал её три раза. У женщин дважды лауреатом премии становились Шерил Миллер, Чамик Холдскло, Дайана Таурази, Кэндис Паркер и Брианна Стюарт, и только Стюарт получала трофей четыре раза, став феноменальной баскетболисткой, так как выигрывала данный титул в каждый из четырёх сезонов в NCAA. Восемь игроков, Первис Эллисон, Кармело Энтони, Энтони Дэвис, Тайс Джонс, Шерил Миллер, Кларисса Дэвис, Тоня Эдвардс и Брианна Стюарт, выигрывали титул, будучи первокурсниками. Чаще других обладателями этой премии становились баскетболисты Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе (9 раз) и баскетболистки Коннектикутского университета (11 раз). Дважды, в 2004 и 2014 годах, обладателями этого почётного приза как у мужчин, так и у женщин, становились представители команд одного университета, помимо этого, что примечательно, оба раза это были игроки «Коннектикут Хаскис». Действующими обладателями этого титула являются студент Виргинского университета Кайл Гай и студентка Бэйлорского университета Хлоя Джексон.

Легенда к списку

Обладатели награды

СВИ среди мужчин первого дивизиона NCAA

СВИ среди женщин первого дивизиона NCAA

См. также 
 Список победителей и финалистов мужского дивизиона I НАСС по баскетболу
 Список победителей и финалистов женского дивизиона I НАСС по баскетболу

Комментарии

Примечания

Ссылки 
 
 
 
 
 
 
 

Появились в 1939 году в США
Баскетбольные награды NCAA‎
Ассошиэйтед Пресс